Третий этап Кубка мира по биатлону 2015/2016, который прошёл в словенском городе Поклюка (четверг, 17 декабря — воскресенье, 20 декабря 2015 года).

Календарь

Призёры

Мужчины

Женщины

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Мужчины

Женщины

 Примечание: В обе таблицы включены только 6 позиций.

Ссылки 

 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.
3-й этап